The Fear (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
The Fear (Metal Gear Solid), een personage uit Metal Gear Solid 3
The Fear (album), een album uit 1989 van Acid Reign
The Fear (Levellers), een lied van de Levellers
The Fear (Pulp), een lied van de band Pulp
The Fear (The Feelers), een lied van de band The Feelers
The Fear (Ben Howard), een lied van Ben Howard
The Fear (miniserie), Britse miniserie uit 2012 
The Fear (Lily Allen)